MHX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manihiki Island (Isole Cook)